Alloing est un nom qui se rencontre dans les patronymes et toponymes du Brionnais de l'est et de ses confins beaujolais. Selon le linguiste Mario Rossi, il dérive du nom brionnais de la noisette, alogne (cf. ancien français alagne), dont l'aire d'emploi dans les noms de lieux, sur la frontière de la Bourgogne avec le Lyonnais, semble indiquer une provenance francoprovençale ; ce terme est lui-même issu du latin (nux) abellanea qui signifie « noix d'Abella » (aujourd'hui Avella, ville de Campanie réputée pour ses noisettes), à moins que l'adjectif ne dérive du gaulois aballo, « pomme ».

Le nom de famille est notamment porté par :
 Louis Alloing (né en 1955), dessinateur de bande dessinée et illustrateur français.

On trouve aussi le nom employé comme toponyme, sous la forme d'un pluriel :
 Les Alloings, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône.

Références 

Homonymie de patronyme
Avella